Thesprotia – rodzaj modliszek z rodziny Thespidae
 Thesprotia – prefektura w Grecji

Przypisy